Vermelho é um distrito do município de Muriaé, situado entre as cidades de Rosário da Limeira e Muriaé, às margens da BR-356. Encontra-se em processo de conurbação com a cidade sede de Muriaé.

Ligações externas 
 http://www.muriae-mg.com.br/info.php

Vermelho